Cool Whip – marchio dell'azienda statunitense Kraft Heinz
 Whip vip (Cool Whip) – episodio della seconda stagione della serie animata Tripping the Rift